DCO est un sigle qui peut signifier :
 Deep Carbon Observatory, un projet international et pluridisciplinaire d'étude du carbone dans la croûte et le manteau terrestres ;
 demande chimique en oxygène, en biochimie ;
  (en français, oscillateur contrôlé par entrée numérique), en électronique.